YQV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yorkton (Saskatchewan) (Canada)